Maubec (Isère) – comune francese
Maubec (Tarn e Garonna) – comune francese
Maubec (Vaucluse) – comune francese